Дитер Рене Келлер (; 19 июля 1936) — швейцарский шахматист, международный мастер (1961).

В составе национальной сборной участник 3-х Олимпиад (1956—1958 и 1968).

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Дитера Келлера на шахматных олимпиадах
 Выступления Дитера Келлера в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Дитера Келлера в командных чемпионатах мира
 Выступления Дитера Келлера в командных чемпионатах Европы
 Выступления Дитера Келлера в Кубках Митропы
 Выступления Дитера Келлера в Кубках Клары Бенедикт

Шахматисты Швейцарии